Mistænkt kan henvise til:

 Mistænkt (tv-serie) – engelsk tv-serie med Helen Mirren i hovedrollen som kriminalinspektør
 Mistænkt (film) – stumfilm fra 1947, instrueret af Holger Jensen efter eget manuskript
 Mistænkt (film fra 1981) – fransk film fra 1981, instrueret af Claude Miller - original titel: Garde à vue
 Mistænkt (Sagaen om Isfolket) – roman i serien Sagaen om Isfolket af Margit Sandemo.
 Mistænkt - Nogen lyver – dansk computerspil fra 2000